Vorstellung steht für:

 Vorstellung, ein Bewusstseinsinhalt
 die Vorstellungskraft, siehe Imagination
 Präsentation
 Bewerbungsgespräch, ein Gespräch mit einem Bewerber
 Aufführung, eine Darbietung vor Publikum
 Rechtsmittel gegen einen Mandatsbescheid im österreichischen Verwaltungsverfahrensrecht
 Rechtsmittel gegen Erkenntnisse und Beschlüsse von Rechtspflegern in Verfahren vor österreichischen Verwaltungsgerichten
 ein soziales Verhalten, bei dem sich bislang unbekannte Personen einander bekannt machen – siehe Umgangsform
 Bei Studentenverbindungen die Annäherung durch einen Verhältnisvertrag

Siehe auch: